Эта Зайца (η Зайца, Eta Leporis, η Leporis, сокращ. eta Lep, η Lep) — звезда в южном созвездии Зайца. Эта Зайца имеет видимую звёздную величину +3,72m, и, согласно шкале Бортля, видна невооружённым глазом даже на внутригородском небе (). 

Из измерений параллакса, полученных во время миссии Hipparcos , известно, что звезда удалена примерно на  () от Земли. Звезда наблюдается южнее 76° c. ш., то есть южнее о. Новая Земля, южнее о. Принс-Патрик, южнее мыса Йорк (мыс, Гренландия), южнее о. Сторе-Коллевей, то есть видна практически на всей территории обитаемой Земли, за исключением приполярных областей Антарктики. Лучшее время для наблюдения — декабрь.

Средняя пространственная скорость Эта Зайца имеет компоненты (U, V, W)=(-5.86, 8.62, 1.30), что означает U= (движется по направлению от галактического центра), V= (движется в направлении галактического вращения) и W= (движется в направлении галактического северного полюса). Эта Зайца движется весьма медленно относительно Солнца: её радиальная гелиоцентрическая скорость практически равна  , что в более чем в 5 раз меньше скорости местных звёзд Галактического диска, а также это значит, что звезда приближается к Солнцу. По небосводу звезда движется на северо-запад. Галактическая орбита Эта Зайца находится на расстоянии от  до  от центра Галактики.

Имя звезды
Эта Зайца (латинизированный вариант ) является обозначением Байера, данным им звезде в 1603 году. Звезда имеет обозначение η  (Эта — 7-я буква греческого алфавита), и также сама звезда — 7-я по яркости в созвездии. 16 Зайца (латинизированный вариант ) является обозначением Флемстида.

Свойства звезды 
Эта Зайца  — карлик спектрального класса , что указывает на то, что водород в ядре звезды ещё служит ядерным «топливом», то есть звезда находится на главной последовательности. Звезда излучает энергию со своей внешней атмосферы при эффективной температуре около , что придаёт ей характерный жёлто-белый цвет звезды спектрального класса F.

Масса звезды весьма скромная и составляет . Светимость звезды  сейчас оценивается . Для того, чтобы планета, аналогичная нашей Земле, получала примерно столько же энергии, сколько она получает от Солнца, её надо было бы поместить на расстоянии , то есть примерно в Пояс астероидов, а более конкретно, примерно на орбиту, где находится астероид Массалия, чья большая полуось равна . Причём с такого расстояния Эта Зайца выглядела бы на 18% меньше нашего Солнца, каким мы его видим с Земли — 0,41° (угловой диаметр нашего Солнца — 0,5°).

В связи с небольшим расстоянием до звезды её радиус может быть измерен непосредственно, и первая такая попытка была сделана в 1967 году. Угловой размер звезды тогда был оценён в , а это значит, что на таком расстоянии её абсолютный радиус был оценён в , что как мы знаем сегодня составляет 70% от истинного диаметра звезды. Вторая попытка, произведённая в  1969 году, была наиболее удачная: угловой размер звезды тогда был оценён в , а это значит, что на таком расстоянии её абсолютный радиус был оценён в . И наконец, во время третей попытки, которая произошла в  1977 году было получено следующее значение радиуса: угловой размер звезды тогда был оценён в , а это значит, что на таком расстоянии её абсолютный радиус был оценён в .  В настоящее время радиус звезды оценивается в .

Звезда имеет поверхностную гравитацию  или , то есть 8,67 раза меньше, чем на Солнце (), что, по-видимому, может объясняться большой поверхностью звезды, при малой массе. Звезды, имеющие планеты, имеют тенденцию иметь большую металличность по сравнению Солнцем и Эта Зайца имеет значение металличности почти такое же, как на Солнце . Эта Зайца вращяется со скоростью в 13 раз выше солнечной и равной , что даёт период вращения звезды — 3,7 дня. 

Возраст звезды Эта Зайца — определён как  , а поскольку звёзды с массой  живут на главной последовательности порядка , то звезде осталось порядка  жизни. Предполагая, что эволюция жизни на углеродной основе, носит универсальный характер и полагая, что космосе действуют те же законы, что и на Земле, можно сказать, что на планете аналогичной Земле рядом с Эта Зайца эволюция находится на стадии архея, а более конкретно на стадии неоархея, то есть на планете происходит формирование настоящей континентальной коры, а также появился кислородный фотосинтез. Однако жизнь заключится на стадии неопротерозоя, поскольку через  Эта Зайца  станет красным гигантом, а затем, сбросив внешние оболочки, она станет белым карликом.

Ближайшее окружение звезды 
Следующие звёздные системы находятся на расстоянии в пределах 20 световых лет от звезды Эта Зайца (включены только: самая близкая звезда, самые яркие (<6,5m) и примечательные звёзды). Их спектральные классы приведены на фоне цвета этих классов (эти цвета взяты из названий спектральных типов и не соответствуют наблюдаемым цветам звёзд):

Рядом со звездой, на расстоянии 20 световых лет, есть ещё порядка 10 красных, оранжевых карликов и жёлтых карликов спектрального класса G, K и M, а также 2 белых карлика, которые в список не попали.

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 Изображение Эта Зайца

 

Объекты Байера
Объекты Флемстида
Объекты HD и HDE
Объекты HIP